

Patronyme 

 Asadollah Azimi (né en 1959), athlète iranien ;
 Iradj Azimi (né en 1941), réalisateur français ;
 Lima Azimi (née en 1981), athlète afghane ;
 M. M. Azimi, joueur de football afghan ayant participé aux Jeux olympiques d'été de 1948.